El Puig d'Otra, de vegades escrit Puig d'Otrer, és una muntanya de 927,5 m alt del terme comunal de Costoja, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord. Es troba a l'extrem de llevant del terme comunal, al nord de Can Damunt i a l'est de Can Duran. En el cim hi ha edificada una casa moderna, que pren el nom del puig.

Referències 

Muntanyes de Costoja